Ventotene (gemeente), een gemeente in Latina, Lazio, Italië
Ventotene (eiland), een eiland binnen deze gemeente